Edmund Stengel kan syfta på följande personer:

* Edmund Max Stengel (1845–1935), tysk romanist
 Edmund Ernst Stengel (1879–1968), tysk historiker